Sous le vocable « Notre Dame », qui fait référence à la mère de Jésus, plusieurs cathédrales sont dédiées à Marie.

En Allemagne
En Allemagne, on trouve parmi les cathédrales dédiées à  :
 la cathédrale Notre-Dame de Fribourg () ;
 la cathédrale Notre-Dame de Munich ( aussi appelée ) ;
mais aussi :
 la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption-et-Saint-Étienne de Spire () ;
 et la « cathédrale de Wetzlar », appellation fréquente en français de l’église Notre-Dame (, le terme de  signifiant une « grande église » et menant donc à confusion).

Afrique du Sud 
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Fuite-en-Égypte (ou cathédrale Sainte-Marie) du Cap ;

En Belgique
 Cathédrale Notre-Dame d’Anvers
 Cathédrale Notre-Dame de Tournai
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert de Liège

En France

Cathédrales 
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ajaccio
 Cathédrale Notre-Dame d’Amiens
 Cathédrale Notre-Dame des Doms d’Avignon
 Cathédrale Notre-Dame-de-Guadeloupe de Basse-Terre
 Cathédrale Notre-Dame de Bayeux 
 Cathédrale Notre-Dame de Bayonne 
 Cocathédrale Notre-Dame de l'Annonciation de Bourg-en-Bresse
 Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai 
 Cathédrale Notre-Dame de Chartres
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont de Clermont-Ferrand 
 Cathédrale Notre-Dame de Coutances 
 Cathédrale Notre-Dame de Créteil 
 Cathédrale Notre-Dame de Dax
 Cathédrale Notre-Dame d’Évreux 
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de Gap
 Cathédrale Notre-Dame de Grenoble
 Cathédrale Notre-Dame du Havre 
 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille 
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Luçon
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Montauban
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Nancy
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes 
 Cathédrale Notre-Dame de Papeete
 Cathédrale Notre-Dame de Paris 
 Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay
 Cathédrale Notre-Dame de Reims
 Cathédrale Notre-Dame de Rodez 
 Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
 Cathédrale Notre-Dame de Sées 
 Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg 
 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes
 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds de Toulon 
 Cathédrale Notre-Dame de Tulle
 Cathédrale Notre-Dame de Verdun

Anciennes cathédrales 

 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception d’Antibes (Alpes-Maritimes) ;
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Véran de Cavaillon (Vaucluse) ;
 Cathédrale Notre-Dame de Die (Drôme);
 Cathédrale Notre-Dame-du-Bourg de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Cathédrale Notre-Dame-du-Réal d'Embrun (Hautes-Alpes) ;
 Concathédrale Notre-Dame-du-Bourguet de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Cathédrale Notre-Dame-du-Puy de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
 Cathédrale Notre-Dame de Laon (Aisne) ;
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
 Cathédrale Notre-Dame de Noyon (Oise) ;
 Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth d’Orange (Vaucluse) ;
 Pro-cathédrale Notre-Dame-en-Saint-Melaine de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
 Cathédrale Notre-Dame de Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne) ;
 Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer  (Pas-de-Calais) ;
 Cathédrale Notre-Dame de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) ;
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Senez (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Cathédrale Notre-Dame de Senlis (Oise) ;
 Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) ;
 Cathédrale de la Nativité-de-Marie de Vence (Alpes-Maritimes).

Cathédrales détruites 
 Cathédrale Notre-Dame-en-Cité d'Arras détruite pendant la Révolution française ;
 Cathédrale Notre-Dame de Boulogne à Boulogne-sur-Mer détruite pendant la Révolution française ;
 Cathédrale Notre-Dame de Cambrai ; détruite pendant la Révolution française.

En Russie 
 Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg
 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Pétersbourg

En Suisse 

 Cathédrale Notre-Dame de Sion 
 Cathédrale protestante Notre-Dame de Lausanne 
 Cathédrale protestante Notre-Dame de Bâle

Autres pays
Cameroun
 Cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé

Canada
 Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec

Centrafrique
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Bangui 

Espagne
 Cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville en Espagne

Italie
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption à Aoste

Luxembourg
 Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg

Monaco
 Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco-Ville

Portugal
 Cathédrale-basilique Notre-Dame-de-l’Assomption d’Évora

Syrie
 Cathédrale Notre-Dame de Tortose à Tartous
Tchad
 Cathédrale Notre-Dame de N'Djaména

Togo
 Cathédrale Notre-Dame du Lac Togo à Togoville

Viêt Nam
 Cathédrale Notre-Dame de Saïgon à Hô Chi Minh-Ville

Variantes 
On trouve également plusieurs :

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Notre-Dame
~